Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1988 was de 10e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 9 tot en met 24 in Guatemala werd gespeeld. Costa Rica werd voor de eerste keer winnaar.

Dit toernooi was tevens het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1989. Costa Rica en de Verenigde Staten kwalificeerden zich voor dat toernooi. Mexico was eigenlijk tweede geworden in de finalepoule, maar dat land werd gediskwalificeerd en de VS nam de tweede plaats in.

Kwalificatie
Van 2 wedstrijden zijn de uitslagen bekend, van de andere wedstrijden niet.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in Guatemala
Voetbal in 1988
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Guatemala